Wallflower – dwunasty album studyjny kanadyjskiej wokalistki i pianistki jazzowej Diany Krall, wyprodukowany przez Davida Fostera. Ukazał się 3 lutego 2015 nakładem wydawnictwa Verve. Płytę promowały dwa single radiowe: "California Dreamin’" i "Desperado".

W Polsce album zdobył status dwukrotnie platynowej płyty.

Lista utworów

Wersja deluxe

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Albumy Diany Krall
Albumy muzyczne wydane w roku 2015
Albumy Verve Records
Albumy wyprodukowane przez Davida Fostera